Djurö kan syfta på:

 Djurö socken – en socken i Uppland
 Djurö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1973
 Djurö församling – en tidigare församling i Stockholms stift –2002
 Djurö kyrka – en kyrkobyggnad på Djurö i Stockholms skärgård
 Djurö by – en tidigare småort i Värmdö kommun 
 Djurö distrikt – ett distrikt i Värmdö kommun och Stockholms län 2016–
 Djurö, Värmdö kommun – en tätort i Värmdö kommun
 Djurö (ö) – en ö i Stockholms skärgård
 Djurö skärgård – en skärgård mitt i sjön Vänern
 Djurö, Vänern – en ö i Vänern
 Djurö (ö Sankt Anna socken) – en ö i Söderköpings kommun

Se även

Djurön